RSS est un sigle qui peut faire référence à :
 Rashtriya Swayamsevak Sangh, un groupe nationaliste hindou de la Sangh Parivar ;
 Réforme du secteur de la sécurité (de l'anglais Security sector reform) ;
 Remote Sensing Systems, une société de recherche basée à Santa-Rosa, Californie ;
 République socialiste soviétique, un pays membre de l'Union des républiques socialistes soviétiques ;
 Réseau santé social, réseau électronique sécurisé utilisé en France pour télétransmission des feuilles de soins (carte Vitale) ;
 Représentant de la section syndicale en droit du travail français ;
 Résumé standard de sortie, une procédure hospitalière du diagnosis related group ;
 Royal Statistical Society, la Société royale britannique de la statistique ;
 Résumé de sortie standardisé, un document d'administration hospitalière ;
 Séquence signal de recombinaison (en: Recombination signal sequences), une séquence d'ADN conservée, reconnue par des enzymes ;
 Résidences Services Seniors, modèle de résidences fournissant des services aux personnes âgées.

En informatique 
 Really Simple Syndication (RSS), un ensemble de formats de flux de données sur les sites web ;
 , partie spécifique de la mémoire utilisée par un processus.